Aranda steht für:

 Aranda (Fluss), ein Zufluss des Jalón in Aragonien
 Aranda (Spanien), eine Comarca der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Aranda de Duero, eine Stadt in der Autonomen Region Kastilien-León in Spanien
 Aranda de Moncayo, eine Gemeinde in der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Aranda, ein Aborigines-Stamm in Zentral-Australien, siehe Arrernte
 Aranda (Schiff), finnisches Forschungsschiff

Aranda ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Maria Obviar y Aranda (1889–1978), philippinischer Geistlicher, Bischof von Lucena
 Ángel Aranda (1934–2000), spanischer Schauspieler
 Antonio Aranda (1888–1979), spanischer Armeeoffizier
 Antonio García Aranda (* 1989), spanischer Fußballspieler, siehe Toño (Fußballspieler, 1989)
 Aurora Aranda Esquivel († 2010), mexikanische Politikerin
 Cristóbal Aranda (* 1966), andorranischer Fußballspieler
 Eduardo Aranda (* 1985), paraguayischer Fußballtorhüter
 Francisco de Asis Aguilera Aranda, spanischer Diplomat
 Gilda Aranda (* 1937), mexikanische Schwimmerin
 Humberto Aranda (* 1966), costa-ricanischer Boxer
 Idalberto Aranda (* 1975), kubanischer Gewichtheber
 Irene Aranda (* 1980), spanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Luis Aranda (* 1936), argentinischer Boxer
 Natalie Aranda (* 1995), panamaische Leichtathletin

 Pedro Aranda Díaz-Muñoz (1933–2018), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Tulancingo
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719–1798), spanischer Politiker, Minister, Militärperson
 Rafael Aranda (Architekt) (* 1961), spanischer Architekt
 Rafael Aranda (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Samuel Aranda (* 1979), spanischer Fotojournalist
 Theodore Aranda (1934–2022), belizischer Politiker
 Vicente Aranda (1926–2015), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Xisela Aranda (* 1986), spanische Squashspielerin

Siehe auch:
 Arandas